Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych im. Mieczysława Połukarda 1994 – 13. edycja turnieju żużlowego poświęconego pamięci polskiego żużlowca, Mieczysława Połukarda odbył się 27 marca 1994. Zwyciężył Tomasz Gollob.

Wyniki
 27 marca 1994 (niedziela), Stadion Polonii Bydgoszcz
 NCD: Tomasz Gollob – 64,21 w wyścigu 15
 Sędzia: Roman Cheładze

Bieg po biegu 
[64,56] Krzyżaniak, Knudsen, Rempała, Louis
[64,90] T. Gollob, Olszewski, Huszcza, Stenka
[65,34] Świst, Gomólski, Matoušek, Jankowski
[64,59] J. Gollob, Screen, Smith, Pawliczek
[65,91] T. Gollob, Smith, Gomólski, Krzyżaniak
[64,56] Screen, Huszcza, Świst, Rempała
[66,03] Knudsen, Matoušek, Stenka, Pawliczek
[66,22] J. Gollob, Olszewski, Louis, Jankowski
[65,97] J. Gollob, Krzyżaniak, Huszcza, Matoušek
[67,12] T. Gollob, Jankowski, Pawliczek, Rempała
[65,84] Screen, Olszewski, Gomólski, Knudsen
[66,31] Smith, Świst, Stenka, Louis
[65,75] Screen, Jankowski, Krzyżaniak, Stenka
[66,84] Rempała, Olszewski, Smith, Matoušek
[64,21] T. Gollob, J. Gollob, Knudsen, Świst
[67,66] Huszcza, Louis, Gomólski, Pawliczek
[66,90] Krzyżaniak, Świst, Olszewski, Pawliczek
[66,00] J. Gollob, Gomólski, Stenka, Rempała
[66,50] Smith, Knudsen, Huszcza, Jankowski
[65,13] T. Gollob, Screen, Louis, Matoušek
 Wyścig dodatkowy o Nagrodę Dyrektora Jutrzenki [65,56] Screen, J. Gollob, Smith, T. Gollob

Linki zewnętrzne 
 

1994
1994 w sporcie żużlowym
1994 w polskim sporcie